The Day That Never Comes — пісня гурту Metallica.

Відеокліп 
Кліп на пісню був знятий в пустелі за межами Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, 31 липня 2008 року під керівництвом данського режисера Томаса Вінтерберга. Він вперше з'явився на офіційному сайті гурту 1 вересня 2008 року.

Учасники запису 
 Джеймс Хетфілд — ритм-гітара, вокал
 Ларс Ульріх — ударні
 Кірк Хаммет — соло-гітара
 Роберт Трухільйо — бас-гітара

Чарти

Примітки 

Сингли за алфавітом
Сингли 2008
Пісні Metallica
Пісні 2008
Англомовні пісні
Рок-пісні
Серпень 2008
Події 21 серпня